Ellisburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellisburg (Kentucky)
 Ellisburg (New Jersey)
 Ellisburg (Dorf in New York)
 Ellisburg (Stadt in New York)
 Ellisburg (Pennsylvania)